

Oudheid
Theophilos (schrijver) — oud-Grieks schrijver van blijspelen  
Theophilus (aardrijkskundige) — oud-Grieks geschiedkundige en aardrijkskundige 
Theophilos (koning) — Indo-Griekse koning die omstreeks 90 voor Christus regeerde
Theofilus (Bijbel), de geadresseerde van de nieuwtestamentische boeken Lucas en Handelingen van de Apostelen
Theophilos van Byzantium, keizer van Byzantium

Christendom
Theophilus ben Ananus, Joods hogepriester
Theophilus van Antiochië, bisschop van Antiochië
Theophilus (bisschop van Caesarea), in 195 na Christus overleden) 
Theophilos de Indiër — (overleden in 364) Ariaans bisschop, ook genoemd "De Ethiopiër", waarschijnlijk van de Maldiven
Theophilus van Alexandrië — (overleden in 412) aartsbisschop van Alexandrië 
Theophilus van Adana — (overleden omstreeks 538) bisschop die een verbond sloot met de duivel
Theophilus Presbyter — (1070–1125) benedictijner monnik, schrijver, metaalkundige, kunstenaar en wapendeskundige – wellicht een pseudoniem van Roger van Helmarshausen 
Theofilus III van Jeruzalem — patriarch van de Grieks-orthodoxe Kerk van Jeruzalem 
Theophilus (religieus stripverhaal) was een religieus stripverhaal van 1966–2002 
Theophilus, martelaar en heilige (zie Dorothea van Caesarea)

Personen
Theophilus Bradbury (1739–1803), Amerikaans vertegenwoordiger van Massachusetts 
Theophilus Carter, Brits uitvinder en meubelhandelaar 
Theophilus Cazenove (1740–1811), financier en een van de agenten van Holland Land Company 
Theophilus Cibber (1703–1758), Engels acteur, toneelschrijver, schrijver, zoon van Colley Cibber
Theophilus Danjuma, invloedrijk Nigeriaans militair, politicus en zakenman 
John Theophilus Desaguliers (1683–1744), filosoof geboren in Frankrijk  
William Theophilus Dortch (1824–1889), prominent politicus in de Verenigde Staten 
Theophilus Eaton (1590–1658), koopman, boer, Puriteins koloniaal leider, mede-oprichter en eerste gouverneur van de New Haven Colony, Connecticut 
Henry Theophilus Finck (1854–1926), Amerikaans muziekcriticus 
Theophilus Gale (1628–1678), Engels nonconformist
Theophilos Hatzimihail — (ca. 1870–1934), Grieks volksschilder van Lesbos 
Theophilus H. Holmes (1804–1880), beroepsofficier in de Verenigde Staten en generaal in de Amerikaanse Burgeroorlog 
Theophilus Howard, 2e Earl van Suffolk (1584–1640), Engels edelman en politicus
Theophilus Lindsey (1723–1808), Engels theoloog 
Wolfgang Amadeus Mozart, voluit Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart (1756–1791), Oostenrijks componist
Theophilus Shepstone (1817–1893), Brits Zuid-Afrikaans staatsman 
Theophilus Weeks (1708–1772), soldaat in de Franse en Indische oorlog en stichter van de stad Swansboro in Noord-Carolina 
Theophilus van Kiev, monnik en heilige — zie Abraham en Onesimus van Kiev
Theophilus P. Wildebeeste, personage bedacht door Lenny Henry

Overig
Theophilus (maankrater) (op de Maan)